

Hydronyme 

 La Glane, rivière française de la Haute-Vienne, affluent de la Vienne.
 Voir aussi : Oradour-sur-Glane
 La Glane (ou Glane d’Ancèze), ruisseau français de la Corrèze, affluent de la Maronne.
 La Glane (ou Glane de Servières ou Glanet), ruisseau français de la Corrèze, affluent de la Dordogne.
 Glane, autre nom du ruisseau néerlandais du Glanerbeek.
 Glane, quartier de la ville de Saint-Junien (Haute-Vienne), situé au bord de la rivière Glane.
 La Glâne, rivière suisse du canton de Fribourg, affluent de la Sarine.

Toponyme 

 Glane, village néerlandais de la commune de Losser, en Overijssel

Zoologie 
 Le glane ou silure glane (Silurus glanis) est un grand poisson d'eau douce, originaire d'Europe de l'Est.

Homophones 
 La Glâne, rivière de Suisse.
 Glanes, commune française du département du Lot.

Homonymie d'hydronyme